Воровское — название населённых пунктов:

Россия 
 Воровское — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1999 году.
 Воровское — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Воровское — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Воровское — до 2016 года название села Юрьевка в Покровском районе Донецкой области.
 Воровское — до 2016 года название села Степовое в Витовском районе Николаевской области.
 Воровское — до 2016 года название села Родное в Великописаревском районе Сумской области.